Az 1992. évi nyári olimpiai játékokon a cselgáncs női középsúlyú versenyszámának selejtezőit és döntőjét július 29-én rendezték a Palau Blaugranában.

Versenynaptár

Eredmények

Döntő

Felső ág

Alsó ág

Vigaszág

Végeredmény

Források 

Cselgáncs az 1992. évi nyári olimpiai játékokon